New Erections è un album in studio del gruppo musicale statunitense The Locust, pubblicato nel 2007 dalla Gold Standard Laboratories.

Tracce
Lato 1

Lato 2

Formazione

Gruppo
Justin Pearson – voce, basso
Bobby Bray – voce, chitarra
Gabe Serbian – chitarra
Joey Karam – tastiere, voce 
David Astor – batteria

Collegamenti esterni